Alessandro Cardozo é um cavaquinista, compositor, arranjador e diretor musical de música popular brasileira.

Discografia 
Songbook Roda de Choro 1
Fases do Coração
Moyseis Marques
Só Pixinguinha
Samba Instrumental Ao Vivo
Palco Iluminado

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Niterói